Колонија Виста Беља има више значења:

 Колонија Виста Беља, Ломас дел Пеахе (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Виста Беља (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику